GIG steht für:
 Gaming Innovation Group, Aktiengesellschaft mit Sitz auf Malta
 Gesellschaft für Interkulturelle Germanistik, internationale Forschungsgemeinschaft von Germanisten
 Gesellschaft für Internationale Geldgeschichte, gemeinnützige Forschungsgesellschaft, gegründet 1965
 Global Information Grid, Konzept für ein globales Informationsnetz des Pentagon
 Flughafen Rio de Janeiro-Antônio Carlos Jobim in Brasilien nach dem IATA-Code

GiG steht für:
 GiG Records, ehemaliges österreichisches Musiklabel

Gig steht für:
 Gig (Bootstyp), leichtes Ruderboot als Beiboot auf Segelschiffen
 Gigruderboot, deutscher Ruderbootstyp für das Wanderrudern und die Ruderausbildung im Rudersport
 Gig (Fuhrwerk), einachsiger offener Wagen
 Gig (Auftritt), Auftritt im Musikerjargon
 eine Milliarde Byte (Gigabyte, GB) im Netzjargon
 eine Milliarde Hertz (Einheit) (Gigahertz, GHz) im Funktechniker-Jargon

gig steht für:
 Goaria (ISO-639-3-Code), Varietät von Marwari (Sprache), Rajasthani-Sprache der Marwari (Volk) in Rajasthan, Indien

Siehe auch:

GIG